Утóпленник:
 Утопленник — человек, погибший в результате утопления.

В культуре 
Стихотворения
 Утопленник («Прибежали в избу дети…») — стихотворение А. С. Пушкина, 1828.
 Утопленник — стихотворение Демьяна Бедного, 1919.
 Утопленники («Лишь только там, на западе, в тумане…») — сонет К. Д. Бальмонта, 1899.
 Утопленник — стихотворение Ники Варназовой, 2016.

Рассказы
 Утопленник — рассказ А. П. Чехова, 1885.
 Утопленник — рассказ Б. С. Житкова, 1934.
 Утопленник — новелла Пятраса Цвирки, 1938.
 Утопленники — рассказ А. Т. Аверченко, 1923.

Фильмы
 Утопленник (фильм, 1956) (Skenduolis) — литовская короткометражная комедия, экранизация новеллы Пятраса Цвирки.
 Утопленник (фильм, 2014) (The Drownsman) — канадский фильм ужасов.
 Утопленник (фильм, 2017) (No Bed of Roses) — бангладешская драма.

Песни
 «Утопленник» — песня российской рок-группы «Кино».
 «Утопленник» — песня российской панк-группы «Король и Шут».
 «Утопленник» — песня российской панк-группы «Сектор Газа».
 «Утопленник» (Drownsman) — песня финской метал-группы «Funeral for the Masses».

Персонажи
 Бен Утопленник (Ben Drowned) — персонаж страшилок, внешне похожий на одну из масок из игры The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Прочее 
 Утопленник — пирог из дрожжевого теста.
 «Утопленник» — жаргонное название автомобилей, отремонтированных после утопления и выставленных на продажу.

См. также 
 Майская ночь, или Утопленница (значения)
 Отсчёт утопленников